Открытый чемпионат Эшторила 2008 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в португальском городе Оэйраш и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии и тура WTA в рамках серии соревнований 4-й категории.

В 2008 году турнир прошёл с 12 по 20 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Новак Джокович
 в женском одиночном разряде —  Грета Арн
 в мужском парном разряде —  Марсело Мело и  Андре Са
 в женском парном разряде —  Андрея Эхритт-Ванк и  Анастасия Родионова

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Роджер Федерер (№ 1 в мире на тот момент). Швейцарец не без труда добрался до финала, дважды отыгрываясь после проигранного стартового сета, но в титульном матче борьба не продолжалась и полутора сетов: вторая ракетка посева Николай Давыденко в равной борьбе уступил первую партию и вёл во втором сете, но вынужден был прекратить борьбу из-за сильных болей в левой ноге. Этот недоигранный финал стал первым в карьере россиянина.

Парный приз у мужчин собрал немало квалифицированных игроков в этом виде тенниса, на борьба за титул свелась к матчу первой и второй команды посева: южноафриканцы Джефф Кутзе и Уэсли Муди доказали своё право на завоевание титула лишь в концовке решающего тай-брейка матча с британцем Джейми Марреем и зимбабвийцем Кевином Ульеттом. Для 30-летнего Кутзе этот титул стал последним в его карьере на подобном уровне, а пара Маррей / Ульетт сыграла здесь единственный совместный титульный матч.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 25 в мире на тот момент). Итальянка, не без труда, выиграла здесь один матч, а во втором круге уступила будущей финалистке Ивете Бенешовой; другую половину сетки выиграла вторая ракетка посева Мария Кириленко, дважды — в первом круге и полуфинале, доказывая своё преимущество над соперницами лишь в решающей партии. В титульном матче Кириленко склонила матч в свою пользу уже по итогам первого сета, а во втором лишь довела его до общей победы. 25-летняя Бенешова из-за этого поражения продлила свою неудачную серию в финалах соревнований ассоциации до четырёх матчей, в каждом из которых она завершала борьбу уже по итогам двух партий.

Кириленко смогла сделать и победный дубль: вместе с Флавией Пеннеттой выиграв соревнование женских пар. В решающем матче россиянка и итальянка переиграли Мервану Югич-Салкич и Ипек Шенолу. Боснийка впервые за три участия в матчах подобного уровня уступила, а турчанка в первый и последний раз в своей карьере добралась до матчей титульного уровня на соревнованиях ассоциации.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Николая Давыденко на отказе соперника, при счёте 7-6(5), 1-2 в свою пользу.
 Федерер выигрывает 1-й титул в сезоне и 54-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Давыденко уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=  Р.Федерер
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02=  О.Рохус
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=2
| RD1-seed03=  
| RD1-team03=  О.Патьянс
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=62
| RD1-score03-3
| RD1-seed04=  
| RD1-team04=  В.Ханеску
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= О.Марах
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ж.Соуза
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07=  Ф.Жил
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3
| RD1-seed08= 6
| RD1-team08=  Н.Маю
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3
| RD1-seed09= 4
| RD1-team09=  Я.Ниеминен
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=  Д.Гремельмайр
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=6| RD1-seed11=  
| RD1-team11=  Ф.Майер
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3
| RD1-seed12=  
| RD1-team12=  Т.Габашвили
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=  И.Ванек
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-seed14=  
| RD1-team14=  Ф.Пецшнер
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4
| RD1-seed15= WC
| RD1-team15=  Г.Элиаш
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3
| RD1-seed16= 8
| RD1-team16=  М.Беррер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р.Федерер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= В.Ханеску
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Ж.Соуза
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= Ф.Жил
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Д.Гремельмайр
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Т.Габашвили
| RD2-score06-1=66
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= И.Ванек
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= М.Беррер
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=5
| RD3-seed01= 1
| RD3-team01=  Р.Федерер
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3
| RD3-seed02= WC
| RD3-team02=  Ф.Жил
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3
| RD3-seed03=  
| RD3-team03=  Д.Гремельмайр
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=  
| RD3-team04=  И.Ванек
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=2
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р.Федерер
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=  
| RD4-team02= Д.Гремельмайр
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=1
}}

 Секция 2 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Мария Кириленко обыграла  Ивету Бенешову со счётом 6-4, 6-2.
 Кириленко выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Бенешова уступает 1-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Мужчины. Парный турнир 
  Джефф Кутзе /  Уэсли Муди обыграли  Джейми Маррея /  Кевина Ульетта со счётом 6-2, 4-6, [10-8].
 Кутзе выигрывает свой 1-й турнир в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Муди выигрывает свой 1-й турнир в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Мария Кириленко /  Флавия Пеннетта''' обыграли  Мервану Югич-Салкич /  Ипек Шенолу со счётом 6-4, 6-4.
 Кириленко выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пеннетта выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 ATP Тур 2008 года
 WTA Тур 2008 года

 Международная серия ATP
 Серия турниров 4-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Португалия
Теннис
Апрель 2008 года
2008